Bougoula, une commune du cercle de Kati dans la région de Koulikoro au Mali ;
 Bougoula, une commune du cercle de Kolondiéba dans la région de Sikasso au Mali ;
 Bougoula, une commune du Kankalaba au Burkina Faso.
 Bougoula, une commune de la région de Sikasso au Burkina-Faso.

Homonymie de toponyme